Anatoli – variante russa del nome proprio di persona maschile Anatolio
Anatoli – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
Ja'aqov Anatoli, pensatore ebreo del XIII secolo